Bačkov ist der Name der

 Gemeinde Bačkov (Tschechien) im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Gemeinde Bačkov (Slowakei) im Okres Trebišov, Slowakei